Filippi ima više značenja:
 Filippi, Cuneo
 Filippi, Padova
 Filippi, Parma
 Filippi, Vicenza